Chupadero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Chupadero, Veracruz, Tantoyuca, 
 Chupadero, San Luis Potosí, Tampacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar